Ра́вила () — эстонский топоним:

 Равила — посёлок в волости Козе уезда Харьюмаа.
 Равила — волость в уезде Харьюмаа в 1939—1950 годах.
 Мыза Равила — мыза в посёлке Равила.
 Равила — совхоз в Харьюском районе.